

Cinéma 
La Rançon du bonheur est le titre de plusieurs films :
 La Rançon du bonheur est un film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1912 ;
 La Rançon du bonheur titre français du film américain Intermezzo: A Love Story, réalisé par Gregory Ratoff, sorti en 1939 ;

Télévision 
 La Rançon du bonheur titre français du téléfilm allemand Davon stirbt man nicht réalisé par Christine Hartmann, diffusé en 2002 ;